Заречанский сельский совет (укр. Зарічанська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Заречанский сельский совет — входит в состав Владимир-Волынского района Волынской области.
 Заречанский сельский совет — входит в состав Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
 Заречанский сельский совет — входит в состав Житомирского района Житомирской области.
 Заречанский сельский совет — входит в состав Овручского района Житомирской области.
 Заречанский сельский совет — входит в состав Иршавского района Закарпатской области.
 Заречанский сельский совет — входит в состав Надворнянского района Ивано-Франковской области.
 Заречанский сельский совет — входит в состав Жидачовского района Львовской области.
 Заречанский сельский совет — входит в состав Чемеровецкого района Хмельницкой области.
 Заречанский сельский совет — входит в состав Корсунь-Шевченковского района Черкасской области.
 Заречанский сельский совет — входит в состав Сновского района Черниговской области.